Villetelle (Creuse) – francuska gmina w regionie Limousin
  Villetelle (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon